Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978, classée en catégorie Colgate Series, se dispute à Stuart du  au .

Regina Maršíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Zenda Liess, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mona Guerrant et Helen Cawley.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Amelia Island
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en mars 1978
Sport en avril 1978